Бурачок Гмелина () — многолетнее травянистое растение; вид рода Бурачок семейства .

Ботаническое описание 
Стебель высотой 10—20 см, ветвистый от основания, с приподнимающимися или почти прямостоячими стеблями, серо-зелёный от звёздчатых волосков. Бесплодные побеги обильные, густо облиственные.

Листья обратнояйцевидные, суженные в черешок.

Цветки собраны в кисть, удлиняющуюся при созревании плодов. Лепестки жёлтые, длиной 5—6 мм. Цветёт в апреле-мае. 

Плоды — стручочки, овальные или округлые, на верхушке выемчатые, диаметром 3-5 мм.

Распространение и экология 
Лугово-степной вид, распространён преимущественно в чернозёмной полосе европейской части России, а также на Украине и в Молдавии. Растёт на песчаных почвах в степях и сухих борах, на выходах мела и известняка; отмечается также на нарушенных участках — отвалах канав, около дорог, по сухим лесосекам и заброшенным пашням. Растение используется в декоративных целях.

Охранный статус 
Занесен в Красную книгу Московской области, виду присвоена 2-я категория (сокращающийся в численности). Охраняется на территории Приокско-Террасного заповедника.

Примечания

Литература 
 Губанов И. А. и др. // Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. — М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2003. — Т. 2. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (двудольные). — С. 256. — ISBN 9-87317-128-9
 Красная книга Московской области / Отв. ред. Т.И.Варлыгина, В.А.Зубакин, Н.А.Соболев. — М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. — С. 593. — ISBN 978-5-87317-500-0

Ссылки 
 Alyssum gmelinii Jord. на сайте «Плантариум»
 Красная книга Московской области 

Капустные
Флора Европы
Гмелин